Die Saison 2015/16 war die 25. Spielzeit der slowenischen Eishockeyliga, der höchsten slowenischen Eishockeyspielklasse. Slowenischer Meister wurde der HDD Olimpija Ljubljana, der im Play-off-Finale die Mannschaft des HDD Sij-Acroni Jesenice mit 3:2 Siegen schlug.

Teilnehmerfeld und Modus 

Neben den Mannschaften des Vorjahres nahmen auf Einladung des slowenischen Eishockeyverbandes vier Mannschaften aus Kroatien und Serbien (KHK Roter Stern Belgrad, KHL Zagreb, KHL Mladost Zagreb und KHL Medveščak Zagreb II) an der Meisterschaft teil. Während diese vier Mannschaften zusammen mit dem HK MK Bled, HDK Maribor und HK Triglav Kranj die Gruppe A bildeten, spielten die Teilnehmer an der Inter-National-League (HK Celje, HDD Sij-Acroni Jesenice und HK Playboy Slavija) in der Gruppe B. Die ausländischen Teams waren nicht für die zweite Runde zugelassen, in der ausschließlich die slowenischen Mannschaften außer HDD Olimpija Ljubljana spielten, das direkt für das Play-off-Halbfinale qualifiziert war.

Die Gruppen A und B wurde jeweils in einer einfachen Hin- und Rückrunde (12 bzw. 4 Spiele je Mannschaft) ausgetragen. Die zweite Runde wurde ebenfalls in Hin- und Rückrunde ausgetragen (10 Spiele pro Mannschaft). Für die Play-offs qualifizierten sich alle teilnehmenden Mannschaften, wobei der EBEL-Teilnehmer HDD Olimpija Ljubljana ein Freilos für das Viertelfinale erhielt. Die Viertel- und Halbfinalserien wurden im Modus Best-of-Three ausgetragen, das Play-off-Finale im Modus Best-of-Five.

Erste Runde

Gruppe A

Gruppe B

Zweite Runde

Play-offs

Weblinks 
 Tabelle 2015/16 bei hokej.si (slowenisch), abgerufen am 9. Mai 2016

Einzelnachweise 

2015
Eishockeysaison 2015/16